Live at Madison Square Garden ("dal vivo al Madison Square Garden" in lingua inglese) può riferirsi a:

Elton 60 - Live at Madison Square Garden – DVD di Elton John del 2007
Live at Madison Square Garden – DVD dei Bon Jovi del 2009
Live at Madison Square Garden 1978 – album e DVD dei Jethro Tull del 2009